Saint-Usage ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Usage (Aube)
 Saint-Usage (Côte-d’Or)